Moudrý (Moudrá) může být:

 příjmení osob
 Antonín Moudrý – více osob
 Antonín Moudrý (fotbalista) (1905–1979) – český fotbalista
 Antonín Moudrý (architekt) (1892–1948) – český architekt
 Irena Moudrá Wünschová (1957) – česká politička, zastupitelka města Ústí nad Labem
 Hana Moudrá (1966) – česká politička, starostka města Česká Lípa
 Karel Moudrý (1871–1948) – československý politik
 Lubomír Moudrý (1963) – český zoolog
 Martin Moudrý – více osobností (rozcestník)
 Pavla Moudrá (1861–1940) – česká spisovatelka a překladatelka
 Tomáš Moudrý (1991) – český fotbalista

 vládci a šlechtici
 Albrecht II. Moudrý (1298–1358) – rakouský vévoda
 Alfons X. Moudrý (1221–1284) – kastilský a leonský král
 Jaroslav I. Moudrý (kolem 978–1054) – novgorodský a kyjevský kníže
 Karel V. Moudrý (1338–1380) – francouzský král
 Leon VI. Moudrý (866–912) – byzantský císař

 jiné významy
 Darth Plagueis Moudrý – fiktivní postava z Hvězdných válek
 Člověk moudrý – živočišný druh Homo sapiens

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení